Чемпионат Кипра сезона 1950/51 — 14-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 8 команд. Победителем турнира стал клуб «Четинкая Тюрк» из Никосии.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1950/1951
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1950 году
Спорт на Кипре в 1951 году